Александр Николаевич Филиппов:
 Филиппов, Александр Николаевич (род. 1951) — советский хоккеист.
 Филиппов, Александр Николаевич (род. 1956) — российский политический деятель — депутат.